Ganja – Seconda città dell'Azerbaigian
 Ganja – Termine hindi (गांजा gānjā) con cui è definita la marijuana
 Ganzak (Ganja) – Antica città dell'Iran